Uljanik je lahko:

 Uljanik, naselje
 Uljanik (otok), otoček pred Puljem v Puljskem zalivu.
 Uljanik, ladjedelnica